Комендантовский сельский совет () — входит в состав
Кобелякского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Комендантовка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Комендантовка 
 с. Дабиновка 
 с. Колесники 
 с. Криничное 
 с. Александрия 
 с. Пилипенки 
 с. Порубаи 
 с. Черемушки

Примечания